Elternführerschein steht für:

 Der Elternführerschein, als Begriff vom WDR und seinem ehemaligen Fernsehredakteur Claus Spahn erfunden.
 Elternkurs, ein Bildungsangebot für Eltern mit dem Ziel einer Stärkung der Erziehungskompetenz.